Политические взгляды — то же, что и политическая идеология. Также может означать:

 Политические взгляды Василия Шульгина
 Политические взгляды Владимира Ленина